Pelléas et Mélisande kan syfta på

Pelléas et Mélisande (Maeterlinck) – en pjäs av Maurice Maeterlinck
Pelléas et Mélisande (Fauré) – ett orkesterverk av Gabriel Fauré 
Pelléas och Mélisande (Sibelius) – skådespelsmusik av Jean Sibelius
Pelléas och Mélisande (opera, Debussy) – en opera av Claude Debussy
Pelleas und Melisande (Schönberg) – en symfonisk dikt av Arnold Schönberg